Neger kan syfta på:

 Neger – en kontroversiell benämning på personer från vissa svarta folkgrupper från framför allt Afrika 
 Neger (ubåt) – en bemannad torped, använd av tyska Kriegsmarine 1943–1945
 Neger – signatur för den finlandssvenske journalisten Einar Hagman (1887–1963)
 Ernst Neger (1909–1989), takläggarmästare, känd som sångare och organisatör av festivalen Mainzer Fastnacht
 Franz Wilhelm Neger (1868–1923) – en tysk botaniker

Se även
 Svart (hudfärg)
 Nigger